Эренфест () — фамилия. Известные носители:
 Эренфест, Пауль (1880—1933) — австрийский и нидерландский физик.
 Эренфест-Афанасьева, Татьяна Алексеевна (1876—1964) — русский и нидерландский математик и физик, жена Пауля Эренфеста.
 Эренфест, Татьяна Павловна (1904—1984) — нидерландский математик, дочь Пауля Эренфеста и Татьяны Афанасьевой.